Вера може да се отнася за някое от следните понятия.

География 
 Вера – река в Германия
 Вера – град и община в Испания